Карповка (до 1948 — Терваярви, ) — упразднённый посёлок на территории Селезнёвского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Терваярви в дословном переводе означает «Смоляное озеро».

Согласно постановлению общего собрания колхозников колхоза «Красный пахарь» зимой 1948 года деревне Терваярви было выбрано новое название — Ушаково. Вслед за этим, видимо, произошло укрупнение хозяйства, в результате которого деревню Терваярви объединили с соседней деревней Раккола, переименованной вторично в Карповку. Таким образом, последнее название полностью поглотило первое. 

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Терваярви входила в состав волости Вахвиала Выборгской губернии Финляндской республики.

Согласно административным данным 1966 года посёлок Карповка входил в состав Кравцовского сельсовета.

Согласно данным 1973 года посёлок Карповка в составе Выборгского района не значился.

В настоящее время — урочище Карповка.

География 
Посёлок находился в западной части района на автодороге  (подъезд к пос. Карповка).

Расстояние до железнодорожной станции Лужайка — 16 км.

Посёлок находился на левом берегу реки Полевая и восточном берегу озера Ушаковское.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района